Em Portugal e alguns outros países lusófonos, o termo "colorau" tradicionalmente designa a páprica (paprica, pimentão-doce), que consiste de pimentão avermelhado dessecado e moído.

 No Brasil, o termo geralmente se refere ao anato, sementes dessecadas e trituradas do urucum, usualmente misturadas a milho ou outras sementes.

Desambiguação